Мэри Луиза Кэрью (в замужестве Армстронг) () — американская легкоатлетка. На олимпийских играх 1932 года выиграла золотую медаль в эстафете 4×100 метров. Чемпионка США в беге на 40 ярдов в помещении в 1929 — 1932 годах, а также национальная чемпионка 1930 года на дистанции 50 ярдов.

Личная жизнь 
В 1938 году вышла замуж за Уильяма Армстронга. Работала секретарём Ново-английского отделения олимпийского комитета США.

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1932 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Олимпийские чемпионы от США